lachen (gedrag)

Geografie:
Lachen (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Schwyz
Lachen (Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Lachen-Speyerdorf, een plaats in de gemeente Neustadt an der Weinstraße in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.